Lucio Cecilio Metelo puede hacer referencia a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Cecilio Metelo (cónsul 251 a. C.).— Cónsul en los años 251 y 247 a. C.
 Lucio Cecilio Metelo (cónsul 68 a. C.).— Cónsul en el año 68 a. C.
 Lucio Cecilio Metelo (tribuno de la plebe 213 a. C.).— Tribuno de la plebe en el año 213 a. C.
 Lucio Cecilio Metelo (tribuno de la plebe 49 a. C.).— Tribuno de la plebe en el año 49 a. C.
 Lucio Cecilio Metelo Calvo.— Cónsul en el año 142 a. C.
 Lucio Cecilio Metelo Dalmático.— Cónsul en el año 115 a. C.
 Lucio Cecilio Metelo Denter.— Cónsul en el año 284 a. C.
 Lucio Cecilio Metelo Diademato.— Cónsul en el año 117 a. C.